Jordrup (plaats), plaats in Denemarken
 Jordrup (parochie), parochie in Denemarken